Seok Ha-jung (auch Seok Ha-jeong, ; * 11. Januar 1985 in der Volksrepublik China als Shi Lei, ) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil und gewann mit der Mannschaft mehrere Medaillen bei asiatischen Turnieren sowie bei der Weltmeisterschaft 2012. 2010 sicherte sie sich Silber bei den Pro Tour Grand Finals.

2009 gewann sie die nationale Meisterschaft von Südkorea.

Aktivitäten in Deutschland 
In der Saison 2009/10 war sie beim Hannover 96 und in der Saison 2010/11 beim TSV Schwabhausen in Deutschland aktiv. Sie ist eine Cousine von Bai Shi, einem ehemaligen Bundesligaspieler des SV Plüderhausen.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Seok Ha-jung in der Datenbank von sports-reference (englisch)
 Seok Ha-jung auf olympedia.org (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (TSV Schwabhausen)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Teilnehmer an den Ostasienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1985
Frau